Caribbean est un mot anglais signifiant caraïbes

Caribbean Airlines, compagnie aérienne de Trinité-et-Tobago et de la Barbade
West Caribbean, compagnie aérienne colombienne 
Vol 708 West Caribbean, avion s'étant écrasé
Royal Caribbean Cruise Line, compagnie maritime spécialiste des croisières
Dutch Caribbean Airline, compagnie aérienne des Antilles néerlandaises 
Disney's Caribbean Beach Resort, hôtel
Caribbean champagne, cocktail à base de champagne et de rhum
Pirates of the Caribbean, titre original du film Pirates des Caraïbes
Organisation of Eastern Caribbean States, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale
Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football
Caribbean Basin Initiative 
Caribbean Blue, titre de l'album Shepherd Moons de la chanteuse Enya
Caribbean Sunset, titre du chanteur John Cale

Caraïbes